Weixelberger ist der Familienname von:

 Anton Weixelberger (?–1931), österreichischer Politiker (SPÖ), Bürgermeister, Landtagsabgeordneter der Steiermark
 Gerhard Weixelberger (1660–1728), österreichischer Zisterzienser und 54. Abt des Stiftes Heiligenkreuz

Siehe auch:
 Weichselberger